Menkaura, zesde farao van de vierde dynastie
Mycerinus (geslacht), een geslacht van boktorren